Hayabusa är det japanska ordet för pilgrimsfalk. Det kan syfta på:

 Hayabusa (rymdsond) – en japansk rymdsond tidigare känd under benämningen MUSES-C.
 Hayabusa 2 (rymdsond) – en japansk rymdsond.
 Hayabusa (tåg) – ett expresståg på Tohoku Shinkansen i Japan
 Suzuki Hayabusa – en motorcykel
 Manshū MT-1 Hayabusa - ett flygplan
 Nakajima Ki-43 Hayabusa – ett japanskt jaktplan från andra världskriget
 Hayabusa (hybridlok) – ett experimentellt hybridlok i Storbritannien